Salesianorden kan syfta på:

Salesianorden för nunnor grundad 1610, se Marie Besöks-orden
Salesianorden för munkar grundad 1859, se Don Boscos salesianer